Benga est un peuple d'Afrique équatoriale ;
 benga est une langue bantoue parlée par les Benga ;
 benga est un style musical originaire du Kenya ;
Benga ou le haricot 
Communément appelé benga ou sôssô au Burkina, le haricot est un plat prisé par la population à cause de son goût et sa simplicité. Comme le souma, il est souvent vendu par les femmes au bord de la rue.

Patronyme 

 Ota Benga (1883-1916), pygmée congolais.
 Féral Benga (1906-1957), danseur sénégalais.
 Patricia N'Goy Benga (1971), joueuse de basket congolaise (RDC).

Pseudonyme 

  (1986-), est le nom de scène d'Adegbenga Adejumo, un musicien anglais.
Patronyme congolais
Nom de scène